Ordre nouveau peut être :
 Ordre nouveau : groupe de jeunes intellectuels dits « non conformistes des années 30 » (France) à l'origine du personnalisme (1930-1938).
 L'Ordre nouveau : revue française publiée de 1933 à 1938.
 Ordre nouveau : mouvement français d'extrême droite créé en 1969, dissous en 1973.
  : nom donné à des mouvements politique italiens.
 L'Ordine Nuovo, journal communiste italien créé par Antonio Gramsci en 1919.
 Ordre nouveau : un terme générique désignant, dans les années 1930-1940, les mouvements fascistes, et par extension le  Reich. L'« avènement de l'ordre nouveau » fut proclamé par Adolf Hitler en 1940 ; le terme fut repris largement par la propagande et représenta l'hégémonie de l'Allemagne nazie sur l'Europe.
 La présidence de Soeharto en Indonésie.

Voir aussi
Par analogie des termes :
 Nouvel ordre mondial (relations internationales)
 Nouvel ordre mondial (théorie du complot)